Mielikki  – dea delle mitologia finnica, sposa di Tapio e Signora della foresta. Conosciuta come Metsaema nella Mitologia estone
 Mielikki  – divinità immaginaria appartenente all'ambientazione Forgotten Realms per il gioco di ruolo fantasy Dungeons & Dragons
 2715 Mielikki  – asteroide della fascia principale